BVP peut faire référence à :
 Bureau de vérification de la publicité, l'organisme d'autorégulation de la publicité en France ;
 Bayerische Volkspartei, un parti politique allemand ;
 BedrijfsVervoerPlan, un plan de déplacement d'entreprises créé en Belgique ;
 boucle à verrouillage de phase, qui correspond à une boucle à phase asservie (ou PLL) ;
 boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, dans le langage des industriels de l'agroalimentaire ;
 .